Пюизе́ () — многозначный термин французского происхождения.

 Ле-Пюизе (Le Puiset) — французская коммуна департамента Эр и Луар.
 Пюизе (Puisaye) — французский регион.
 Ла-Пюизе (La Puisaye) — французская коммуна департамента Эр и Луар.
 Пюизе — крупный ударный кратер в южной части Моря Влажности на видимой стороне Луны.
Персоналии
 Гуго II де Пюизе (1106—1134) — крестоносец и граф Яффы, поднявший восстание против короля Фулька (1134).
 Пюизе, Жозеф де (Joseph de Puisaye; 1755—1827) — французский граф, депутат Генеральных штатов, роялист, один из руководителей федералистского восстания в Нормандии.

См. также 
 Пюизё

Примечания